Speitel ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Speitel (* 1952), deutsche RAF-Terroristin
 Volker Speitel (* 1950), ehemaliges Mitglied der Rote Armee Fraktion

Siehe auch:
 Speidel